ORP Gryf ist der Name mehrerer polnischer Schiffe. ORP (Okręt Rzeczypospolitej Polskiej – Kriegsschiff der Republik Polen) ist der Namenspräfix polnischer Schiffe und Gryf bedeutet Greif.

Schiffe mit dem Namen ORP Gryf 

 ORP Gryf (1938) war ein großer Minenenleger, der zu Beginn des Zweiten Weltkrieges vor Hel versenkt wurde.
 ORP Gryf (1957) war ein ehemals deutsches Schiff, das die polnische Marine zwischen 1957 und 1976 als Schulschiff verwendete.
 ORP Gryf (1976) war ein Schulschiff der Wodnik-Klasse, das von 1976 bis 2005 im Einsatz war.

Siehe auch 
 Polnische Marine
 Minenleger
 Schulschiff

Schiffsname der polnischen Marine